Irish Football League 1890–91 var den første sæson af Irish Football League og dermed også det første irske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Alle holdene var fra det nuværende Nordirland, og syv af dem var fra Belfast. Kun Milford FC fra Armagh var ikke fra Belfast. Ligaen blev vundet af Linfield AC, som dermed vandt Irish Football League for første gang.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 IFFHS - Irish Football League 1890/189191    
 RSSSF - Northern Ireland - Final League Tables 1890-1998 
 Irish Football Club Project - Irish Football League - Season 1890/91

Noter 

Sæsoner i Irish Football League
Fodbold i 1890
Fodbold i 1891